

Карла Маркса — колишня назва села Саксагань (Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район)
 Карла Маркса — колишня назва села Калинівка (Дніпропетровська область, Магдалинівський район)
 Карла Маркса — колишня назва села Мирне (Донецька область, Великоновосілківський район)
 Карла Маркса — колишня назва села Нові Жадьки (Житомирська область, Черняхівський район)
 Карла Маркса — колишня назва села Троїцьке (Запорізька область, Бердянський район)
 Карла Маркса — колишня назва села Вербове (Чернігівська область, Носівський район)

Див. також 
 Вулиця Карла Маркса